Северноэтрусские, или альпийские алфавиты — 5 алфавитов, произошедших от этрусского и использовавшихся различными языками в Альпах.

История 

Всего различают 5 различных северноэтрусских алфавитов, по месту обнаружения надписей:
 лепонтийский алфавит — надписи из Лугано;
 алфавит из Сондрио;
 алфавит из Больцано;
 алфавит из Магре;
 венетский алфавит — надписи из Венеции и Эсте.
Наиболее ранним считается венетский алфавит, надписи на котором относятся к VI веку до н. э. Наиболее поздние надписи относятся к I веку до н. э., то есть ко времени, когда собственно этрусский алфавит уже давно вышел из употребления. Своё происхождение северноэтрусские алфавиты берут от раннего варианта этрусского алфавита. Направление письма было разнообразным: как слева направо, так и справа налево.

Лепонтийский алфавит 
Лепонтийский алфавит (надписи из Лугано, или, как его ещё называют, лигурийско-кельтский, так как племя лепонтийцев было, вероятно, смешанного кельто-лигурийского происхождения) состоял из 14 знаков: A, E, I, K, L, M, N, KS, O, P, R, S, T, U. Надписи, выполненные данным алфавитом, сделаны на лепонтийском языке, одном из кельтских языков.

Алфавит из Сондрио 
Алфавит из Сондрио также состоял из 14 знаков: A, B, C, E, Z, I, L, M, N, O, P, S, T, U. Надписи, сделанные данным алфавитом, были ретоязычными.

Алфавит из Больцано 
Алфавит из Больцано состоял из 16 знаков: A, E, V, I, K, L, M, N, P, Ś, R, S, T, U, Ф, Х.

Алфавит из Магре 
Алфавит из Магре (провинция Виченца) представлен крайне малочисленными надписями на фрагментах оленьих рогов. Также ряд коротких надписей, сделанных этой разновидностью северноэтрусских алфавитов, был обнаружен в Вероне и Падуе. Алфавит состоял из 17 знаков: A, E, V, H, I, K, L, M, N, Ś, R, S, T, U, Ф, Х, ?. Значение последнего знака неизвестно. Надписи, сделанные этим письмом, были ретоязычными.

Венетский алфавит 
Венетский язык (не путать с венедами — западными славянами) относился к отдельной исчезнувшей ветви индоевропейской семьи. Алфавит состоял из 21 знака: A, E, V, Z, H, Θ, I, K, L, M, N, KS, O, P, Ś, R, S, T, U, Ф, Х, звук f передавался сочетанием W+H. Надписи из Эсте снабжены особой «пунктуацией», значение которой до сих пор не установлено. По одной из теорий, эти знаки обозначали ударение, но, как заметил австрийский учёный Феттер, они не могли передавать ударение, так как большинство из этих точек стоят над знаками для согласных. Исходя из этого, он предполагает, что отсутствие точки означает открытый слог, то есть слог, оканчивающийся на гласный звук, нормальный для языка венетов, а наличие точки — закрытый, отличающийся от нормы слог.

Влияние на другие письменности 

Наиболее распространённой теорией происхождения рун является теория об их происхождении из северноэтрусских алфавитов; её предложил в 1828 году учёный Марстандер.

Литература 
 

Алфавиты
История Италии
Письменности древней Европы